Kintore ist der Name folgender Orte:

 Kintore (Northern Territory), Australien
 Kintore (Western Australia), Australien
 Kintore (Ontario), Kanada
 Kintore (Aberdeenshire), Schottland

Siehe auch:
 Earl of Kintore